De Andorese voetbalclub FC Santa Coloma speelt sinds 2001 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Santa Coloma

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2001/02 || UEFA Cup ||1Q
|  || FK Partizan ||1-8|| 0-1 (T)|| 1-7 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
|2003/04 || UEFA Cup ||1Q
| ||Esbjerg fB ||1-9|| 0-5 (U)|| 1-4 (T) || rowspan="1"|0.0
|-
|2004/05 ||UEFA Cup ||1Q
| ||FK Modriča Maksima ||0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
|2007/08 ||UEFA Cup ||1Q
| ||Maccabi Tel Aviv FC ||1-4||1-0 (T)|| 0-4 (U) || rowspan="1"|1.0
|-
| 2008/09 || Champions League || 1Q
|  || FBK Kaunas || 2-7||1-4 (T)|| 1-3 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10 ||Europa League ||2Q
| ||FC Basel ||1-7|| 0-3 (U)|| 1-4 (T) || rowspan="1"|0.0
|-
| 2010/11 || Champions League || 1Q
|  || Birkirkara FC || 3-7|| 0-3R¹ (T) || 3-4 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
| 2011/12 || Champions League || 1Q
|  || F91 Dudelange || 0-4||0-2 (T)|| 0-2 (U) || rowspan="1"|0.0
|-
|2012/13
|Europa League
|1Q
|
|NK Osijek || 1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U) || rowspan="1"|0.0 
|-
|2013/14 || Europa League
| 1Q ||  || Breiðablik Kópavogur ||0-4|| 0-4 (U)|| 0-0 (T) || 0.5
|-
|2014/15 || Champions League
| 1Q ||  || FC Banants || 3-3 <small>u ||1-0 (T)|| 2-3 (U) || rowspan="2"|1.0
|-  
| || || 2Q ||  || Maccabi Tel Aviv FC || 0-3|| 0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2015/16 || Champions League
| 1Q ||  || Lincoln Red Imps FC || 1-2||0-0 (U)|| 1-2 (T) || rowspan="1"|0.5 
|-
|2016/17 || Champions League
| 1Q ||  || FA Alasjkert || 0-3||0-0 (T)|| 0-3 (U)|| rowspan="1"|0.5
|-
|2017/18 || Champions League || 1Q ||  || FA Alasjkert ||1-2|| 0-1 (U)|| 1-1 (T) || rowspan="1"|0.5
|-
|2018/19 || Champions League 
| vr ||  || FC Drita || 0-2  || 0-2 nv || < in Gibraltar|| rowspan="2"|1.0
|-
|2018/19 || Europa League
| 1Q ||  || Valur Reykjavík ||1-3 || 1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2019/20 ||Champions League|| vr ||  ||SP Tre Penne || 1-0 || 1-0 || < in Prishtina||rowspan="3"|1.5
|-
| || || vr ||  || KF Feronikeli || 1-2 ||1-2 (U) ||
|-
|2019/20 ||Europa League|| 2Q ||  || Astana FK || 1-4||0-0 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2020/21 || Europa League || vr ||  || FK Iskra Danilovgrad || 0-0 <small>(3-4 ns) || 0-0 nv (T) || ||1.0
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 1Q ||  ||Mons Calpe SC || 5-1 || 1-1 (U) || 4-0 (T) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || Hibernian FC || 1-5 || 0-3 (U) || 1-2 (T)
|-
|}
2010-2011 ¹0-3R: Uitgesteld vanwege de slechte conditie van het veld. Santa Coloma vroeg om een dag uitstel, maar de UEFA kende een 0-3-overwinning toe aan Birkirkara

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 8.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Andorra
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Santa Coloma
FC Santa Coloma